Эссельбах:

 Эссельбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Эссельбах — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.